Saint Luciaans voetbalelftal (mannen)
 Saint Luciaans voetbalelftal (vrouwen)